Termenul endoderm are mai multe semnificații în biologie:
 Endoderm, parte a embrionului
 Endoderm (nevertebrate);
 Endoderm (albumină).